Потапово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Новомихайловского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет.
 
Расположена в западной части области в 15 км к западу от Монастырщины, в 54 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Молоховка. В 56 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Энгельгардтовская на линии Смоленск — Рославль.

История 
По словам коренных жителей была основана тремя беглыми шляхтичами-поляками. Деревня значительно отличалась на фоне окружающих поселений: много грамотных и зажиточных. Из поколения в поколение именно оттуда выбирались мирские судьи.  

В XIX веке один из жителей деревни был садовником у местного пана, который увлекался разведением редких сортов плодово-ягодных культур. Пан разрешал брать саженцы и для личного хозяйства. В результате деревня славилась на всю округу уникальным садом.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района